Als Kampen kirke wird bezeichnet:

 Kampen kirke (Oslo), eine Kirche im Osloer Stadtviertel Kampen.
 Kampen kirke (Stavanger), eine Kirche in der norwegischen Kommune Stavanger.